Hen (kip)
 een Nederlands persoonlijk voornaamwoord; zie verder Hen/hun-onderscheid
 Harald III van Denemarken, bijgenaamd Harald Hen, koning van Denemarken van 1076 tot 1080
 Station Hen, een voormalig treinstation in Noorwegen
 Hen and Chicken-eilanden, een eilandengroep die behoort tot Nieuw-Zeeland
 Hen & Chickens, rotseilanden behorend tot Sint Maarten
 The Little Red Hen, een volkssprookje van waarschijnlijk Russische origine
 The Wise Little Hen, een korte Disney tekenfilm met het debuut van Donald Duck en gebaseerd op dit sprookje
 De Bonte Hen, een oliemolen aan de Zaanse Schans
 Old Speckled Hen, een Engelse ale
 Amon Hen, een heuvel in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien